Gelber Jasmin steht für:
 Gelbe Varietäten der Gattung Jasminum (Jasmine), z. B.: 
 Niedriger Jasmin (Jasminum humile), aus Mittel- und Ostasien
 Winter-Jasmin (Jasminum nudiflorum), in Mitteleuropa häufige Zierpflanze 
 Carolina-Jasmin (Gelsemium sempervirens)